Der Kanton Prauthoy war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Langres, im Département Haute-Marne und in der Region Champagne-Ardenne; sein Hauptort war Prauthoy.

Der Kanton Prauthoy war 261,06 km² groß und hatte 3505 Einwohner (Stand: 1999).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Prauthoy
Aufgelöst 2015